Чэнь Цзин (; ) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис, олимпийская чемпионка 1988 года, выступавшая сначала за КНР, а потом — за Китайский Тайбэй.

В 1986 году Чэнь Цзин вошла в сборную КНР, и в 1988 году выиграла две медали на летних Олимпийских играх в Сеуле. В октябре 1991 года она приехала на Тайвань, и с 1992 года официально переселилась туда, выступая впоследствии уже за Китайский Тайбэй. В 2003 году Чэнь Цзин вернулась в КНР, изучала спортивную психологию в Южнокитайском педагогическом университете в Гуанчжоу. В настоящее время работает в психологической научно-исследовательской группе при сборной КНР по настольному теннису.

Ссылки 
 Чэнь Цзин на Олимпийских играх  

Игроки в настольный теннис Китая
Игроки в настольный теннис Тайваня
Олимпийские чемпионы по настольному теннису
Олимпийские чемпионы от Китая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2000 года